Qala i Naw (persiska: قلعۀ نو) är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Badghis, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Qala i Naw ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Qala i Naw är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Qala i Naw. Runt Qala i Naw är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Omgivningarna runt Qala i Naw är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Badghis
Kontrollbehov inkommande wikilänkar